Labe, Tsjechische naam van Elbe (rivier)
Labe (Tsjechië), plaats
Labé, plaats in Guinee